Michael Neubert ist der Name von

* Michael Neubert (Unternehmensberater) (* 1974), deutscher Unternehmensberater
 Michael C. Neubert (* 1974), deutscher Brasilienforscher
 Michael Jon Neubert (1933–2014), britischer Politiker und Parlamentsmitglied